Дзвінкий зубний африкат  — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨d̪͡z̪⟩ («dz» із діактриком дентальної артикуляції). В українській мові цей звук передається на письмі літерою дз.

Приголосні звуки
Дзвінкі приголосні